Sainte-Croix (Dordogne) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Sainte-Croix (Saona i Loara) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Sainte-Croix (Aveyron) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Sainte-Croix (Lot) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Sainte-Croix (Tarn) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Sainte-Croix (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia
 Sainte-Croix (Ain) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy
 Sainte-Croix (Drôme) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy
 Sainte-Croix (Kanada) – kanadyjskie miasto w prowincji Quebec
 Sainte-Croix (Szwajcaria) – szwajcarska miejscowość w kantonie Vaud